

Geografia 
 Pensacola – capoluogo della Contea di Escambia, Florida
 Pensacola – città  della Contea di Mayes, Oklahoma

Televisione
 Pensacola - Squadra speciale Top Gun (Pensacola: Wings of Gold) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1997 al 2000

Zoologia 
 Pensacola – genere di ragni della famiglia Salticidae